Honda Steed — японский мотоцикл из класса лёгких/средних крузеров в американском стиле, производившийся компанией Honda с 1988 года.

Модификации 

VLX: V-Twin, Lowered, eXtended rake (стандартная модификация).

VLS: V-Twin, Lowered, Springer front end (хромированный «спрингер» вместо телескопической вилки, диаметр переднего колеса увеличен до 21 дюйма, высота седла уменьшена до 650 мм (у модели VLX того же года седло расположено в 670 мм над землёй), изменена форма бака).

VSE: V-Twin, Special Edition (единственная модель с цельным диском заднего колеса).

VCL: V-Twin, Custom Limited.

Сравнительная таблица модификаций 

Источник: сайт производителя.

Примечания

Ссылки 
 Мотоциклы Honda — официальный японский сайт
 Официальный сайт Honda в России

Honda
Круизер
Steed